pierścień (biżuteria)
 Pierścionek – amerykański film z 1996 roku
 pierścionek zaręczynowy

Osoby o tym nazwisku:

 Katarzyna Pierścionek – polska aktorka
 Zdzisław Pierścionek – polski ekonomista